The great wall (Gerti Bierenbroodspot) - muurschildering in Amsterdam
 The Great Wall - Amerikaans-Chinese film uit 2016

Zie ook
 Chinese Muur